— califa omíada de Damasco
  — califa omíada de Damasco
 Alualide ibne Zidane — rei saadita do Marrocos

Desambiguações de antropônimos